DFG steht für:

 Datenfernschaltgerät, Übertragungsgerät, mit dem Endgeräte an das Datex-L-Netz angeschaltet werden konnten
 Datenflussgraph, zur Modellierung von Programmen in einer Datenfluss-Programmiersprache
 Datenfreigabe, frühere zeitweilige Bezeichnung für die Eingabetaste
 Deutsch-Finnische Gesellschaft, deutsch-ausländische Freundschaftsgesellschaft
 Deutsch-Französische Gesellschaft, deutsch-ausländische Freundschaftsgesellschaft
 Deutsch-Französischer Garten, Landschaftspark in Saarbrücken
 Deutsch-Französisches Gymnasium, verschiedene Schulen in Deutschland und Frankreich
 Deutsche Fernsprecher Gesellschaft, 1914 gegründetes Telekommunikationsunternehmen, heute DFG Ergophone GmbH
 Deutsche Filmherstellungs- und Verwertungs-GmbH
 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Friedensgesellschaft, ein Vorläufer der DFG-VK
 Diefenbach Glossarium; siehe Mittellatein #Wörterbücher (Lorenz Diefenbach: Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis)

dfg steht für:

 dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik, ein Fachinformationsdienst im deutschen Gesundheitswesen

Abkürzung